Alejandro Toledo puede referirse a:

 Alejandro Daniel Toledo (1989), futbolista argentino.
 Alejandro Toledo, músico argentino. 
 Alejandro Toledo Manrique (1946), economista, político y presidente de Perú entre 2001 y 2006.